Emden (Nedersaksen), stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, gelegen aan de Eems
Emden (kruiser), het eerste oorlogsschip dat na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland gebouwd werd
Emden (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Emden (Landkreis Börde), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Zie ook 
 Van Emden (doorverwijspagina)